Ле-Пале́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Географія 

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на захід від Парижа, 140 км на південний захід від Ренна, 50 км на південний захід від Ванна.

Клімат 
Громада знаходиться у зоні, котра характеризується морським кліматом. Найтепліший місяць — серпень із середньою температурою 18.3 °C (65 °F). Найхолодніший місяць — лютий, із середньою температурою 7.2 °С (45 °F).

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті було 1198 оподаткованих домогосподарств, в яких проживали 2435,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Ле-Пале на сайті французького Національного інституту географії
 Société Історія муніципалітету Belle-Île-en-Mer 
 Туристичне бюро муніципалітету Ле-Пале 
 [ Розташування муніципалітету Ле-Пале на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан
Бель-Іль